Landersdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Landersdorfer (* 1955), deutscher katholischer Theologe
 Simon Konrad Landersdorfer (1880–1971), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Hochschullehrer, Abt von Scheyern, Bischof von Passau

Siehe auch:
 Landersdorf